Гаук () — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители:

 Гаук, Александр Васильевич (1893—1963) — советский дирижёр и композитор.
 Гаук, Альберт (1845—1918) — немецкий христианский богослов, историк церкви, археолог, экзегет и педагог.
 Гаук, Йоахим (род. 1940) — протестантский священник, 11-й президент Германии.
  (1916—2007) — германский историк; внук Альберта Гаука.

См. также 
 Хаук
 Гауке 
 Гаук-оя